Bloomberg LP, empresa multinacional de mitjans de comunicació amb base a la ciutat de Nova York 
 Bloomberg BusinessWeek, setmanari de negocis publicat per Bloomberg LP 
 Bloomberg Tower, gratacel de Nova York. S'hi troba la seu de la companyia Bloomberg 
 Michael Bloomberg (Boston, Massachusetts, 1942), empresari, polític i filantrop estatunidenc, alcalde de la ciutat de Nova York
 Terminal Bloomberg, sistema informàtic creat per Bloomberg LP